Lone Tree kan syfta på:

 Lone Tree, Colorado
 Lone Tree, Iowa